Treat Conrad Huey e Nathaniel Lammons erano i campioni in carica, ma solo Huey ha scelto di difendere il suo titolo, in coppia con Sem Verbeek. In finale Robert Galloway / Alex Lawson hanno sconfitto Evan King / Hunter Reese con il punteggio di 7-5, 6(5)-7, [11-9].

Teste di serie 

  Treat Conrad Huey /  Sem Verbeek (quarti di finale)
  Robert Galloway /  Alex Lawson (campioni)

  Evan King /  Hunter Reese (finale) 
  Dennis Novikov /  Ante Pavić (primo turno)

Wildcard 

  Matthew Chen /  Jonathan Powell (quarti di finale)
  Felix Corwin /  James Hopper (quarti di finale)

  Zachary Svajda /  Mikael Torpegaard (primo turno, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cleveland Open 2021